Le boulevard de Paris peut faire référence aux places suivantes :

France 
 Boulevard de Paris, Aix-les-Bains
 Boulevard de Paris, Aubergenville
 Boulevard de Paris, Berck
 Boulevard de Paris, Cognac
 Boulevard de Paris, Épône
 Boulevard de Paris, Lillers
 Boulevard de Paris, Marseille
 Boulevard de Paris, Mulhouse
 Boulevard de Paris, Les Pavillons-sous-Bois
 Boulevard de Paris, Salies-de-Béarn
 Boulevard de Paris, Toulon

Annexes 
 
 
 
 

Paris Boulevard